Шмуэл-Лейб Бланк (; 20 октября 1891, Дунаевцы, Подольская губерния — 16 октября 1962, Филадельфия) — американский еврейский писатель, публицист. Писал на иврите.

Биография 
Шмуэл (Шмил) Лейб Бланк родился в местечке Дунаевцы (ныне Хмельницкая область Украины), с 1909 года жил в Липканах Бессарабской губернии. Дебютировал в 1917 году в кишинёвских периодических изданиях на иврите. В 1923 году покинул ставшую румынской Бессарабию и поселился в Филадельфии.

На протяжении всей жизни публиковал рассказы и составившие тетралогию романы на иврите из жизни бессарабских евреев и новых иммигрантов в Филадельфии. Один из нескольких сочинявших на иврите американских литераторов.

Автор документального исследования истории еврейской сельскохозяйственной колонизации в Бессарабии (совместно с Йосефом Мазуром, 2006).

Книги

Документальные исследования 

• חקלאים יהודים בגולה: התיישבות החקלאית היהודית בבסרביה (1941—1837) והשתקפותה בכתבי ש"ל בלנק / יוסף מזור — Ḥaḳlaʼim Yehudim ba-golah: ha-hityashvut ha-ḥaḳlaʼit ha-Yehudit be-Besarabyah (1837—1941) ṿe-hishtaḳfutah be-khitve (с Йосефом Мазуром). Еврейская сельскохозяйственная колонизация в Бессарабии (1837—1941). Иерусалим: Karmel, 2006 (ירושלים: כרמל, 2006).

Художественные произведения 
 "ערבה" (ניו יורק : ההסתדרות העברית באמריקה, תרפ"ו)
 "צאן" (ברלין-שרלוטנבורג ; ווילנא : א"י שטיבל : דפוס ראם, תר"ץ)
 "בלילה ההוא", קומדיה לפורים, (ניו יורק ; ירושלם : שילה : דפוס ארץ ישראל, תרצ"א)
 "יום הפרחים" (ניו יורק : חמו"ל, תרצ"א)
 "אם הבנים" חזיון מימי החשמונאים במערכה אחת (ניו יורק ; תל אביב : שילה : דפוס הארץ, תרצ"א)
 "ילדי ירושלים", חזיון לחנכה, (ניו יורק ; ירושלים : שילה, 1931)
 "אדמה", רומן, (תל אביב : מצפה, תרצ"ב 1931)
 "בשעת חירום", סיפורים מימי מלחמת העולם הראשונה עם הקדמה מאת מנחם ריבולוב, (פילדלפיה : הר ציון, תרצ"ב)
 "נחלה", רומן, (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ג)
 "מיסטר קוניס", רומן מן ההווי האמריקאי, (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ד)
 "מושבה", סיפור, (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ו)
 "אי הדמעות", סיפורים, (ניו יורק : עגן, על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1941)
 "ביד הגורל", שלשה ספורים (ניו יורק : עגן, 1944)
 "במערבלת החיים", סיפורים, (ניו יורק : עגן, 1954)
 "על אדמת אמריקה", סיפור, (תל אביב : א' ציוני, תשי"ח)
 "עץ השדה", ספורים, (ירושלים : קריית ספר, (1961

Примечания

Ссылки 
 Шмуэл-Лейб Бланк в Лексиконе ивритских литераторов 

Родившиеся в Ушицком уезде
Писатели на иврите
Писатели Молдавии
Публицисты по алфавиту
Публицисты Молдавии
Писатели США
Персоналии:Липканы